Frizell steht für:
 Frizell (Kansas), Ort im Pawnee County (Kansas), USA

Frizell ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Frizell, US-amerikanischer Journalist und Autor
 Shannon Frizell (* 1994), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Sultana Frizell (* 1984), kanadische Hammerwerferin
 Tyson Frizell, australischer Rugbyspieler